Юренев — русская фамилия. Юреневы — дворянский род.

Известные носители

А—Н 
 Юренев, Андрей Ростиславович (1944—1998) — советский киноактёр, педагог и киновед.
 Юренев, Владимир Юрьевич (1895—1959) — советский и российский кинорежиссёр и сценарист.
 Юренев, Георгий Николаевич (1887—1937) — святой Русской православной церкви, мученик.
 Юренев, Герасим Степанович (1668—после 1722) — русский дворянин, военнослужащий.
 Юренев, Константин Константинович (1888—1938) — советский революционер и дипломат.
 Юренев, Николай Алексеевич (1792—1850) — костромской и архангельский вице-губернатор.

П 
Юренев, Павел Николаевич — академик АМН СССР

Р 
 Юренев, Ростислав Николаевич (1912—2002) — российский кинокритик, киновед, педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР.

С 
 
 Юренев, Сергей Николаевич (1896—1973) — советский археолог, востоковед и исламовед.



Примечания